2 miejscowości w Polsce:
 Krasnołęka – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole
 Krasnołęka – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard